Ростислав Ярославович Тистык (; род. 9 октября 1993 года, Львов) — украинский предприниматель, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Отец Ростислава Тистыка — глава экономического совета Львовской городской организации политической партии «Свобода» — Тистык Ярослав Зиновиевич. Он был депутатом Львовского городского совета 6-го созыва от партии «Свобода», его дядя Владимир Тистык представлял «Свободу» во Львовском областном совете Семья Тистыкив фигурирует в антикоррупционных расследованиях.

Окончил факультет международных экономических отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Учился в Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного на военной кафедре.

Окончил  (специальность «Правоведение»). Во время учебы проходил практики в банке, суде и .

В 2013 году был участником «Клуба Деловых Людей». Тистык работал менеджером по сдаче коммерческой недвижимости юридической компании «Эгида-Львов».

С 2014 по 2015 год работал юрисконсультом АО «УкрСиббанк» во Львове. С 2015 по 2018 год был главным юрисконсультом АО «Райффайзен Банк Аваль» во Львове.

Коммерческий директор ООО «СВ».

Тистык является волонтером ОО «Команда ЗЕ». Представитель команды Владимира Зеленского во Львовской области.

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года, № 111 в списке. На время выборов: временно не работает, беспартийный. Проживает в городе Львове.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.

Сопредседатель группы по  с Чешской Республикой.

Член совета Львовской областной организации партии «Слуга народа».

Имущество и состояние 
В 2018 году указал в декларации наличие 58 тысяч долларов, 39 тысячи евро и  870 тысяч гривен денежных активов в наличной форме. При этом работая в компании отца Ярослава Тистыка он получал зарплату в размере 45.331 гривны. Купил автомобиль Audi A6 2012 года выпуска за 500 тысяч гривен, и получил подарок в размере 200 тысяч гривен.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Львовского университета
Выпускники Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва